Ghezzi, resa italiana del lombardo ghezz, "ramarro", è un cognome molto diffuso, soprattutto in area lombarda.

Persone

Arti figurative 
 Biagio di Goro Ghezzi – pittore italiano, attivo a Siena a partire dal 1350. 
 Giuseppe Ghezzi – pittore italiano, figlio di Sebastiano, vissuto a cavallo fra i secoli XVII e XVIII
 Pier Leone Ghezzi – pittore italiano in stile barocco, figlio di Giuseppe.
 Sebastiano Ghezzi – pittore ed architetto italiano, attivo nel XVII secolo

Sport
 Cesare Ghezzi – rugbista ed allenatore italiano
 Giorgio Ghezzi – calciatore ed allenatore italiano
 Renato Ghezzi –  ex calciatore italiano, di ruolo attaccante.

Canto e musica 
 Dori Ghezzi – cantante italiana
 Luciano Ghezzi – musicista italiano

Altri 
 Beatrice Ghezzi – giornalista italiana.
 Biagio di Goro Ghezzi  - pittore italiano.
 Emilio Ghezzi – compositore italiano.
 Enrico Ghezzi – critico cinematografico italiano.
 Francesco Ghezzi – anarchico e sindacalista italiano
 Gioia Ghezzi –  dirigente d'azienda italiana, presidente di Ferrovie dello Stato Italiane.
 Giorgio Ghezzi – politico italiano.
 Maria Ghezzi – disegnatrice e illustratrice italiana, collaboratrice della "Settimana Enigmistica".
 Olivia Ghezzi Perego – stilista italiana.
 Pierangelo Ghezzi – astronomo italiano.

Altro 
 Ghezzi & Brian – azienda italiana produttrice di motociclette
 Top Girls Fassa Bortolo – squadra femminile italiana di ciclismo su strada.